Head är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Anthony Head
 Barclay Vincent Head
 Bessie Head
 Don Head (ishockeyspelare)
 Ed Head
 Edith Head
 Emily Head
 Henry Head (neurolog) (1861–1940), brittisk neurolog
 Maaike Head (född 1983), nederländsk roddare
 Murray Head (född 1946), brittisk skådespelare och sångare
 Patrick Head (född 1945), brittisk ingenjör
 Roy Head

Engelska efternamn